folly - onnuttig bouwwerk
 Folli Follie - Grieks horloge- en sieradenmerk
 La Folia - oud muzikaal thema
 het kasteel van Follie (Château de la Follie) in Écaussinnes-d'Enghien